Municipio Moctezuma ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Moctezuma (San Luis Potosí)
 Municipio Moctezuma (Sonora)